La Saunière – comune francese situato nel dipartimento della Creuse 
 Bérenger Saunière (1852-1917) – presbitero francese
 Jacques Saunière – personaggio immaginario

Pagine correlate
 Saunier